

Codici 
 V7 – codice vettore IATA di Air Senegal
 V7 – codice vettore IATA di Volotea

Altro 
 V7 – sigla comune ad una serie di motociclette con motore a V costruite dalla Moto Guzzi, a partire dal modello "V7 700" del 1965
 V7 – ipotetici velivoli prodotti dai nazisti nella seconda guerra mondiale, vedi UFO nazisti